USN eller USNS har flere betydninger:
 United States Navy – USN, den amerikanske flåde
 United States Naval Ship – USNS, hjælpeskibe i den amerikanske flåde